«Автострада» — ежегодный открытый автомобильный фестиваль. Проводится с 2004 года в Туле в начале июня. (С 2008 года приурочивается ко Дню России 12 июня). C 2011 года в начале сентября проводится в Калуге.

Даты и места проведения 
 5 июня 2004 — Аэродром «Клоково».
 18 июня 2005 — Автодром Тульской юношеской Автошколы, ул. Карпова.
 10 июня 2006 — Площадь Ленина.
 10 июня 2007 — Автодром Тульской юношеской Автошколы, ул. Карпова.
 12 июня 2008 — Тульский Кремль и Площадь Ленина.
 12 июня 2009 — Тульский Кремль и Площадь Ленина.
 2010 — Фестиваль отменен по инициативе УВД Тульской области. Прошла «Встреча друзей АВТОСТРАДЫ» на природе — участвовали энтузиасты из автолюбителей
 11 июня 2011 — Тульский Кремль и Площадь Ленина.
 3 сентября 2011 — Калуга, Сквер им. Волкова и набережная Яченского водохранилища
 10 июня 2012 — Тульский Кремль и Площадь Ленина.
 25 августа 2012 — Калуга, Сквер им. Волкова и набережная Яченского водохранилища
 15 июня 2013 — Тульский Кремль и Площадь Ленина.
 17 августа 2013 — Калуга, Сквер им. Волкова и набережная Яченского водохранилища
 13 июня 2014 — Тульский Кремль и Площадь Ленина.
 23 августа 2014 — Калуга, Сквер им. Волкова и набережная Яченского водохранилища
 12 июня 2015 — Тульский Кремль и Площадь Ленина.
 29 августа 2015 — Калуга, Сквер им. Волкова и набережная Яченского водохранилища
 12 июня 2016 — Тульский Кремль и Площадь Ленина. 13 июня 2016 — Moscow Raceway (гонки Moscow Classic Grand Prix)
 20 августа 2016 — Калуга, Сквер им. Волкова и набережная Яченского водохранилища

Организаторы 
 С 2011 года: ООО «АВТОСТРАДА»
 С 2011 года: ООО «Медиа-Траст» (Тульский радиохолдинг). До 2009 года: «Авторадио-Тула» (Радиохолдинг «Первый» — прекратил существование в 2010 году)
 С 2004 года: «Ретро-Стиль Тула» (клуб владельцев автомотостарины)
 С 2008 года: Тульское региональное отделение комитета классических автомобилей Российской автомобильной федерации (РАФ), Калужская региональная федерация автоспорта.

Идеология фестиваля 
«Автострада» объединяет владельцев и просто любителей автомобилей и мотоциклов по всем направлениям, умельцев и мастеров, ГАИ и специальные службы, словом — всех, кто не мыслит своего существования без автомобиля. Из года в год в Туле собираются тысячи активных автомобилистов со всей России и из-за рубежа. География участников и гостей ширится с каждым новым фестивалем: Москва и города Московской области, Киев, Минск, Санкт-Петербург, Воронеж, Брянск, Волгоград, Нижний Новгород, Иваново, Калуга, Рязань, Орёл, Омск.

«Автострада» — на сегодня единственный крупномасштабный бесплатный для участников и зрителей фестиваль в России, объединяющий широкие массы любителей классических, редких и экзотических автомобилей, а также представляющий возможность показать себя и посмотреть на других любителям картинга, тюнинга, автозвука и мотоциклов. Фестиваль традиционно приурочивается ко Дню России, поэтому в организации фестиваля делается акцент на историю автомобилей. Не случайно местом проведения ядра экспозиции — выставки ретро-техники — и логическим центром фестиваля выбран Тульский кремль — самое красивое и великое историческое место города.
 
«Автострада» открывает сезон автомобильных мероприятий на свежем воздухе. Именно здесь можно пообщаться с братьями по хобби, коллегами, представителями ГАИ и просто автомобилистами, да и просто отдохнуть и погреться на солнышке. Без преувеличения можно сказать, что «Автострада» стала одной из достопримечательностей Тулы. Во всяком случае, фестиваль «Автострада» заставляет сотни людей ежегодно приезжать в Тулу, чтобы попасть в неповторимую атмосферу праздника и общество себе подобных любителей автомототехники.

Примечания

Ссылки 
Фестивали России
Автомобильные события
Культура Тулы
Культура Калуги
Фестивали Калужской области
Фестивали, появившиеся в 2004 году